Лома Сека има више значења:

 Лома Сека (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Сека (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику